Igarapé Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Paracauti, vattendrag, Pará, 
 Igarapé Grande (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar